Bowersville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bowersville (Georgia), im Hart County
 Bowersville (Ohio), im Greene County
 Bowersville (Oregon), im Polk County – nicht mehr existent
 Bowersville (Pennsylvania), im Jefferson County
 Bowersville (Virginia), im Caroline County